Andreas Dober – calciatore austriaco
 Drew Dober – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Johann Leonhard Dober – vescovo e missionario moraviano